Duncan-Jones ist der Familienname folgender Personen:

 Austin Duncan-Jones (1908–1967), britischer Philosoph und Hochschullehrer
 Elsie Duncan-Jones (1908–2003), britische Literaturwissenschaftlerin 
 Katherine Duncan-Jones (1941–2022), britische Literaturwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Richard Duncan-Jones (* 1937), britischer Historiker